Ramsey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ramsey House (Kentucky), ID-Nr. 88002934
 Ramsey House (Tennessee), ID-Nr. 69000180